Петър Петров може да се отнася за:

 Петър Стоев Петров – български учител, революционер, загинал като заточеник в Диарбекир
 Петър Йорданов Петров (р. 1887), български офицер, полковник
 Петър Петров (1919 – 2005) – български шахматист
 Петър Петров (1919 – 2005) – български оперен певец, баритон
 Петър Петров (1919 – 2003) – български инженер, изобретател
 Петър Петров (1924) – български историк, професор
 Петър Петров (1930 – 2019) – български актьор от ДМТ „Константин Кисимов“, гр. В. Търново
 Петър Петров (1933 – 2015) – български географ, ландшафтолог
 Петър Петров (1934) – български министър
 Петър Петров (1939 – 2012) – български актьор, професор в НАТФИЗ
 Петър Петров (р. 1947) – български оперен певец, бас
 Петър Петров (р. 1948) – български офицер, бригаден адмирал
 Петър Петров (Пешо Мустака) (1949 – 2010) – български актьор от Силистренския театър
 Петър Петров (р. 1950) – български офицер, вицеадмирал
 Петър Петров (1955) – български лекоатлет, олимпийски медалист
 Петър Петров (р. 1957) – български офицер, генерал-майор 
 Петър Петров (?) – български актьор, участва в „Опасен чар“ (тв, 1984) (чичото на Боряна) и други филми
 Петър Петров (р. 1982) – български политик
 Петър Петров (1961) – български футболист
 Петър Петров (1984) – български футболист